Roturas puede referirse a:

  Roturas, población española de la provincia de Valladolid.

  Roturas, población española (pedanía) de la provincia de Cáceres y perteneciente al municipio de Cabañas del Castillo.